Норт Мајами има више значења:
 Норт Мајами (Флорида)
 Норт Мајами (Оклахома)